Цей:

 Цей — российский горнолыжный курорт в Алагирском районе Северной Осетии.
 Цей, Ибрагим Салехович (1890—1936) — адыгейский писатель.